Unia – album dei Sonata Arctica del 2007
 UNIA – sindacato interprofessionale svizzero
 UNIA – organizzazione panafricanista statunitense